Niños salvajes puede hacer referencia a varios artículos:

 Niño salvaje: también llamados "niños ferales", son personas que han vivido fuera de la sociedad durante un largo período de su infancia.
 Los niños salvajes, película española estrenada en 2012 y dirigida por Patricia Ferreira